Stories (englisch für Geschichten) steht für:
 Stories (Anglizismus für Geschichten)
 Stories (Band), eine US-amerikanische Rockband, die Anfang der 1970er Jahre aktiv war
 Stories (Album), das zweite Studioalbum des schwedischen DJs- und Produzenten Avicii